Le terme Café Métropole désigne :

 le Café Métropole, immeuble de style éclectique construit en 1872 à Bruxelles en Belgique ;
 Café Métropole,  un film américain de 1937.

Homonymie